Lumnitzera är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Lumnitzera ingår i familjen Combretaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen
Lumnitzera